UPS steht für:
 UPS, United Parcel Service, US-amerikanisches Logistikunternehmen
 UPS Airlines, Tochtergesellschaft der United Parcel Service, Lufttransport
 Päpstliche Universität der Salesianer, in Rom, Italien
 Uninterruptible power supply, siehe Unterbrechungsfreie Stromversorgung
 Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie, Analysemethode aus der Gruppe der Photoelektronenspektroskopie 
 Unified Propulsion System, integriertes Antriebs- und Lageregelungssystem auf einem Satellitenbus
 Unified Power System, Strom-Verbundnetz in Russland, siehe IPS/UPS
 University of Puget Sound, Privatuniversität in North Tacoma, USA
 Universal Pantheist Society, Weltanschauungsgemeinschaft
 Universale Polare Stereografische Projektion, konforme Abbildung, die für die Umgebung des Nord- und Südpols im UTM-System verwendet wird
 Unterkieferprotrusionsschienen, Protrusionsschiene zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen
 Utility Power Sail, spezielles Segel für ein Segelboot, siehe Code Zero

ups steht für:
 UNESCO-Projektschule

Abkürzung